Смут ():

Англоязычная фамилия 
 Смут, Джордж — лауреат Нобелевской премии по физике в 2006 г.
 Смут, Клемент (1884—1963) — американский гольфист, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Смут, Оливер — президент Американского национального института стандартов, а затем президент международной организации стандартов ISO, двоюродный брат Джорджа Смута.

Единица измерения 
 Смут — нестандартная единица измерения расстояния, названная в честь Оливера Смута.

Топонимы 
 Смут (Вайоминг)
 Смут (Западная Виргиния)